My Funny Valentine – piosenka z 1937 roku autorstwa Richarda Rodgersa i Lorenza Harta
 My Funny Valentine – album muzyczny Cheta Bakera
 My Funny Valentine – album koncertowy Milesa Davisa
 My Funny Valentine – album kompilacyjny Stinga

Zobacz też